Маджары, Маджар, Мажары — средневековый город на месте современного Будённовска
 Название венгров в арабских и персидских источниках XIII - XIV веков.
 Мажар, Маджары, Мадияры — казахское племя, входящее в состав аргынов

См. также 
 Мадьяры
 Мажар
 Мадияр

Примечания